Contea di Stone o Stone County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Stone (Arkansas)
 Contea di Stone (Mississippi)
 Contea di Stone (Missouri)